Grèvol (Ilex aquifolium) 
 Garric o coscoll ver (Quercus coccifera)
 Tornassa o angèlica borda (Angelica sylvestris) 
 Brúcol (Molopospermum peloponnesiacum) 
 Coscoll marí o aladernó (Rhamnus alaternus) L. var. balearica DC.